De tweede etappe van de Ronde van Frankrijk 2016 werd verreden op zondag 3 juli 2016 van Saint-Lô naar Cherbourg-en-Cotentin.

Parcours 
Het was een heuvel rit van 183 km. Er waren onderweg 3 beklimmingen van de vierde categorie: de Côte de Torigny-les-Villes, de Côte de Monabot en de Côte de Montpinchon. Aan het einde was er nog een beklimming van de derde categorie: de Côte de Glacerie. Bij Portbail was een tussensprint.

Verloop 
Vier renners maakten de vlucht van de dag uit: Paul Voss, Jasper Stuyven, Vegard Breen en Cesare Benedetti. Op acht kilometer van de meet gaat Stuyven solo. Hij wordt teruggepakt op vierhonderd meter van de meet. Peter Sagan kan Julian Alaphilippe nog remonteren voor de dagzege en neemt geel. Van de favorieten verliezen Contador (48 seconden) en Porte (bijna twee minuten) kostbare tijd.

Tussensprint

Bergsprints

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Externe link 
 Route van de 2e etappe op letour.fr

01
Sportevenement in Normandië (regio)
Sport in Manche
Geschiedenis van Cherbourg-en-Cotentin